Ольга Бара́нова: 
 Баранова, Ольга Валерьевна (род. 1990) — российская спортсменка, игрок в настольный теннис.
 Баранова, Ольга Германовна (род. 1961) — советский российский ботаник.
 Баранова, Ольга Евгеньевна (род. 1991) — российская самбистка, призёр чемпионата России.